Элунд () — шведская фамилия. Известные носители:
 Элунд, Гуннар — шведский ориентировщик.
 Элунд, Ёран — шведский ориентировщик.